Jean Arfel
Tatiana Arfel